LSL est un sigle ou un code, qui peut désigner :

 le loti, la monnaie du Lesotho, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 l’aéroport de Los Chiles, un aéroport de Los Chiles (Costa Rica), selon le code AITA des aéroports ;
 Laminated Strand Lumber, un type de panneau dérivé du bois ;
 livret scolaire de lycée, ou livret scolaire du lycée, en France.

Jeux vidéo 
 Linden Scripting Language, le langage de script associé au monde de Second Life ;
 Leisure Suit Larry, une série de jeux vidéo de la fin des années 1980 et des années 1990.

Code